Jonathan Pérez puede hacer referencia a:

 Jonathan Pérez (músico), músico chileno.
 Jonathan Pérez Olivero, futbolista español.
 Jonathan Alexis Pérez, futbolista uruguayo.
 Jonathan Pérez Suárez, piloto de rally español.